We Will Rock You, a Queen rockegyüttes 1977-es dala a News of the World albumáról
We Will Rock You, a Queen együttes koncertfilmje
We Will Rock You, a Queen együttes dalaiból rendezett musical
We Will Rock You Tour, a Queen együttes 1981. november 24-étől 1981. november 25-éig tartó koncertsorozata